Масаакі Хіроокі - президент компанії Canon Chemicals Inc.
 Араі Хіроокі (яп. 荒井 広宙, нар. 18 травня 1988) — японський легкоатлет.